Chupe puede referirse a:
 La sopa americana llamada Chupe.
 El apodo del futbolista Francisco Salvador Elà.
 El nombre común de la planta ''Calluna vulgaris.
 El chupe infantil o Chupete.